In 1928/29 werd het achttiende Opper-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond.

Beuthener SuSV 09 werd kampioen en SC Preußen Zaborze vicekampioen. Beide clubs plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. Deze werd geherstructueerd. Er waren tien deelnemers die elkaar bekampten en de winnaars gingen naar de winnaarsgroep, de verliezers naar de verliezersgroep. Beuthen won met 0:5 van VfB Liegnitz en Zaborze met 3:7 van Breslauer SpVgg Komet 05. In de winnaarsgroep werd Zaborze kampioen en Beuthen vierde. Hierdoor plaatse Zaborze zich voor de eindronde om de landstitel, waar ze met 1:8 van Hertha BSC verloren.

Bezirksliga

Play-off

1. Klasse
Na dit seizoen werd de 2. Bezirksliga ingevoerd die nog slechts uit één reeks bestond. Tweede elftallen konden zich hier sowieso niet voor plaatsen.

Gau Beuthen

Groep 1

Groep 2

 Play-off tweede plaats

Play-off tweede ticket kwalificatieronde

Finale Beuthen
 Heen

 Terug

Gleiwitz

Ostkreis

SV Laband en SV Zernik trokken zich tijdens het seizoen terug. 

 Play-off

Westkreis

Polizei SV Gleiwitz  trok zich terug.

Finale Gleiwitz
 Heen

 Terug

Gau Ratibor

Groep Noord

Groep Zuid

Finale Ratibor
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

Gau Hindenburg

Gau Oppeln

Gau Neustadt 

SV Ziegenhals werd gediskwalificeerd.

Gau Neisse

Kwalificatieronde

Groep A

Sportfreunde Preußen Neisse werd gediskwalificeerd en SVgg Zülz trok zich terug.

Groep B

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Opper-Silezisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1928/29